Ranco – jezioro w Chile
 Ranco – prowincja Chile
 Ranco – miejscowość i gmina we Włoszech